Башкирский государственный природный заповедник расположен в Республике Башкортостан, на отрогах Южного Урала.

История 
Заповедник был организован 11 июня 1930 года. Площадь — 49 609 гектаров.

В 1951 году решением Совета Министров Башкирской АССР заповедник был ликвидирован, а на его территории организован лесхоз: началась интенсивная эксплуатация леса.

Только в ноябре 1958 года первый заповедник Башкирии был восстановлен. До 1986 года заповедник состоял из 3 участков: Урал-Тау, Южного Крака и Прибельского. Последний в 1986 году преобразован в самостоятельный заповедник — Шульган-Таш.

В 2006 году усилиями студентов и сотрудников МГУ им. М. В. Ломоносова (кафедры картографии и геоинформатики) и ИТЦ «СканЭкс» разработана карта природных территориальных комплексов территории заповедника.

География 
Заповедник расположен в центральной части Башкирского (Южного) Урала, в пределах Бурзянского, Абзелиловского, районов Башкортостана. Природными границами охраняемого объекта на севере является река Кага, на востоке — западные склоны хребта Уралтау, на юге — река Узян, на западе — восточные склоны южной части хребта Крака.

Рельеф заповедника горный. Вершины многих хребтов сглажены, выровнены и покрыты лесом. Сплошные лесные насаждения на склонах сменяются вершинами южных горных степей, большими и малыми полянами с богатым разнотравьем. В обоих участках рельеф имеет свои особенности.

Заповедник находится в атлантико-континентальной климатической области умеренного пояса. Климат заповедника в разных участках неодинаков, но в целом суровый: морозы доходят до −45 градусов. В горах заморозки бывают и в летние месяцы. Погода сильно разнится по годам. Ледоход наблюдается в первой половине апреля, а к концу месяца сходит и снег, сохраняясь лишь на северных склонах гор. Осадков выпадает более 500 мм, максимум их приходится на летне-осенний период.

Флора и фауна 
В заповеднике произрастает около 700 видов травянистых, кустарниковых и древесных растений; обитает 51 вид млекопитающих и 155 видов птиц, 27 видов рыб, 4 — земноводных, 6 — пресмыкающихся. В лесах заповедника ещё встречается дикая башкирская бортевая пчела (Apis mellifera).

Задачи и научные исследования 
Заповедник был создан для охраны ненарушенных экосистем горного Предуралья, в первую очередь ненарушенных лесов.
Основное направление научных исследований заповедника — комплексное изучение природных экосистем западных склонов Южного Урала.

Угрозы 
 6 июля 1998 года глава администрации Бурзянского района Республики Башкортостан издал распоряжение № 549, предусматривающее выделение Башкирским заповедником сенокосных угодий двум колхозам (причём данное распоряжение было издано в соответствии с ранее принятым и столь же незаконным постановлением кабинета министров Башкортостана по тому же вопросу).
 В Республике Башкортостан активно прорабатывается вопрос об отчуждении земельного участка из состава территории Башкирского заповедника с целью разработки месторождения хромитов. Ещё в 1994 году в администрацию заповедника с просьбой разрешить разработку месторождений хромитов в квартале 124 обратилось ООО «Старатель». В 1997 году обращение об отторжении уже 4 кварталов для добычи хромитовых руд и решении социальных вопросов района поступило от администрации Бурзянского района. Аналогичное предложение глава администрации района вносил и в 2000 г. В 2003 году глава администрации Бурзянского района обращается с письмом на имя спикера Государственной Думы Федерального Собрания РФ Г. Селезнёва «об отторжении 4-х кварталов и решении социальных вопросов пос. Саргая» (в Саргае расположена центральная усадьба заповедника). Инициируя этот же вопрос, главой муниципального образования «Кулагинский сельский совет» с участием главы администрации Бурзянского района в апреле 2003 г. проведен сход жителей посёлка Саргая. В мае 2003 г. все тот же вопрос рассматривается и на заседании комитета по аграрным вопросам, продовольствию, экологии, природным ресурсам и природопользованию Государственного Собрания Республики Башкортостан. В марте 2004 г. ООО ГДК «Хром» обращается в Объединённое главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Башкортостан с просьбой разрешить добычу хромитовых руд на территории Башкирского заповедника.
 В настоящий момент охвачено огнём до 500 га в районе Сарганского хребта в Башкирском государственном заповеднике (Бурзянский, Абзелиловский и Белорецкий районы), и многие другие лесные участки Южного Урала..

Галерея

Контакты 
 Адрес администрации: 453592, Башкортостан, Бурзянский район, п. Саргая, ул. Центральная, 9.
 Телефон: +7 (347-55) 3-19-33
 Факс: +7 (347-55) 214-14

Примечания

Литература 
 Позднякова Э. П., Лоскутов А. В., Скокова Н. Н. Башкирский заповедник // Заповедники европейской части РСФСР. II / Под ред. В. В. Соколова, Е. Е. Сыроечковского. — М.: Мысль, 1989. — С. 234—263.
 Салихова Галина. Билет за границу «Седьмого климата».// Статья в ж."Ватандаш". 2013, № 11. 
 Кучеров Е. В., Мулдашев А. А., Галеева А. Х. Охрана редких видов растений на Южном Урале. М., 1987.
 Е. Кучеров. Заповедники Башкирии // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 2, 1994. стр.20-21
 Мартыненко В. Б., Соломещ А. И., Жирнова Т. В. Леса Башкирского государственного заповедника. Уфа, 2003.

Ссылки 
 Башкирский заповедник на сайте ООПТ России
 МГУ и Центр «СканЭкс» разработали карту Башкирского заповедника
 Кучеров Е. В., Нигматуллин А. Ф., Япаров И. М. Башкирский заповедник. // Статья в Башкирской энциклопедии

Заповедники России
Появились в 1930 году в России
Охраняемые природные территории Башкортостана
Туризм в Башкортостане
1930 год в Башкортостане
События 11 июня
Июнь 1930 года